Phialophora är ett släkte av svampar. Phialophora ingår i familjen Herpotrichiellaceae, ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialophora